John Stewart (graaf van Buchan) (1381-1424)
 John Stewart (1459-1479), zoon van koning Jacobus II van Schotland, earl van Mar en Goriach
 John Stewart, hertog van Albany (+1536), regent van Schotland (1514-1524)
 John Stewart (musicus) (1939-2008), Amerikaanse singer-songwriter
 John Stewart (voetballer), Schots voetballer
 John Stewart (DC Comics), een personage uit DC Comics, een van de Green Lanterns
 Jon Stewart, een Amerikaanse komiek, auteur en televisiepresentator